En typographie, le parangonnage est l'action d'aligner des caractères de corps différents.
 En marketing, parangonnage est un synonyme de benchmarking.